Саддар () — техсил расположенный в центральной части пакистанского города Карачи, столицы провинции Синд. Название Саддар означает, как правило, центр населённого пункта в Пакистане. Саддар — один из древнейших районов города и был центром Карачи колониального периода.

Географическое положение 
Техсил граничит с Джамшедом и  на востоке, с Кайамари и омывается Аравийским морем на юге, с Лайари на западе. Техсил состоит из 11 союзных советов.

Населения 
В 1998 году население техсила составляло 616,151 человек.

Власть 
 Назим — Мухаммад Дилавар
 Наиб назим — Насир Кхан Таймори
 Администратор — Масрур Мемон

Ссылки 
 Официальный сайт Карачи
 Страница техсила на karachicity.gov.pk

Техсилы Карачи
Административные единицы, образованные в 2001 году
Появились в 2001 году в Пакистане